Idria – comune sloveno 
 Idria – fiume della Slovenia
 Idria di Sotto – frazione del comune sloveno di Idria
 Circondario di Idria – antico circondario della provincia del Friuli del Regno d'Italia
 Idria o hydria – vaso greco utilizzato principalmente per trasportare acqua, ma anche come urna cineraria o come contenitore per le votazioni
 Idria ceretana – vaso del VI secolo a.C. ritrovato nella necropoli etrusca di Caere
 Madonna d'Idria o Odegitria – rappresentazione della Madonna diffusa in particolare nell'arte bizantina e russa del periodo medioevale